Наградата „Орфеев венец“ за съвременна поезия е българска литературна награда, която се присъжда ежегодно по време на фестивала „Пловдив чете“ през юни в Пловдив.

Учредена е през 2006 г. от пловдивските издателства, организатори на фестивала „Пловдив чете“, а партньори са Министерството на културата, община Пловдив и Асоциация „Българска книга“.

Наградата се състои от златен лавров венец, диплом и парична сума от 5000 лева.

Носители по години

Източници

Външни препратки 
 Награда „Орфеев венец“ на сайта на фестивала „Пловдив чете“

Литературни награди на България
Култура в Пловдив